Мазе́р-сюр-Сала́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сали-дю-Салат. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31336.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 65 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки Гаронна и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 593 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 355 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 263 были экономически активными, 92 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 263 активных жителей работали 238 человек (119 мужчин и 119 женщин), безработных было 25 (9 мужчин и 16 женщин). Среди 92 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Христофора
 Руины часовни Сент-Матрон (XII век). Исторический памятник с 1975 года
 Бывшая бумажная фабрика , ныне музей

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна